

Patronyme 

 Benjamin Kirsten (né en 1987), footballeur allemand ;
 Dorothy Kirsten (1910 - 1992), chanteuse d'opéra ;
 Falko Kirsten (1964-), patineur artistique est-allemand ;
 Gary Kirsten (né en 1967), joueur de cricket sud-africain ;
 Mady Kirsten (1903 - 1992), pianiste et compositrice belge ;
 Peter Kirsten (1935-2004), producteur de musique allemand ;
 Ulf Kirsten (né en 1965), footballeur allemand ;
 Wulf Kirsten (1934-2022), poète et éditeur allemand.

Prénom 
Kirsten est le prénom de
 Kirsten Barnes (née en 1968), rameuse canadienne
 Kirsten Bolm (né en 1975), athlète allemande, pratiquant le 100 mètres haies
 Kirsten Brosbøl (née en 1977), femme politique danoise
 Kirsten L. Clark (née en 1977), skieuse alpine américaine
 Kirsten Dunst (née en 1982), actrice et mannequin
 Kirsten Emmelmann (née en 1961), athlète est-allemande spécialiste du sprint
 Kirsten Flagstad (1895 - 1962), chanteuse norvégienne
 Kirsten Flipkens (née en 1986), joueuse de tennis belge
 Kirsten Gillibrand (née en 1966), femme politique américaine
 Kirsten Hastrup (née en 1948), anthropologue et professeur d'anthropologie
 Kirsten Knip (née en 1992), joueuse néerlandaise de volley-ball
 Kirsten Lawton (née en 1980), gymnaste trampoliniste britannique
 Kirsten Miller (née en 1973), écrivain
 Kirsten Moore-Towers (née en 1992), patineuse artistique canadienne
 Kirsten Münchow (née en 1977), lanceuse du marteau ...
 Kirsten Nelson, actrice américaine
 Kirsten Price (née en 1981), actrice américaine
 Kirsten Prout (née en 1990), actrice canadienne
 Kirsten Rolffes (1928 - 2000), actrice danoise
 Kirsten Sheridan (née en 1976), scénariste et réalisatrice irlandaise
 Kirsten Storms (née en 1984), actrice américaine
 Kirsten van de Ven (née en 1985), footballeuse néerlandaise
 Kirsten Van der Kolk (née en 1975), rameuse néerlandaise
 Kirsten Vangsness (née en 1972), actrice américaine
 Kirsten Wall (née en 1975), curleuse canadienne
 Kirsten Wenzel (née en 1961), rameuse d'aviron est-allemande
 Kirsten Wild (née en 1982), coureuse cycliste néerlandaise

 Kirsten Cohen, personnage fictif de la série télévisée Newport Beach.

Articles connexes 
Paronymie